L'edizione 1958-59 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu José Águas (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Porto campione di Portogallo 1958-59 e qualificato in Coppa dei Campioni 1959-1960.
  Barreirense, Caldas e SCU Torreense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (17)
 Minor numero di sconfitte: ,  (2)
 Miglior attacco:  (81 gol segnati)
 Miglior difesa:  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+59)
 Maggior numero di pareggi: , ,  (7)
 Minor numero di pareggi: ,  (3)
 Minor numero di vittorie: ,  (5)
 Maggior numero di sconfitte: ,  (16)
 Peggior attacco:  (23 gol segnati)
 Peggior difesa:  (73 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-48)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1958-1959

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Campionato portoghese di calcio